Quilmes peut faire référence à :
Quilmes, l'ethnie
Quilmes, capitale de l'arrondissement (partido) de Quilmes, dans la province de Buenos Aires, en Argentine.
Quilmes, un des 135 arrondissements (partidos) de la province de Buenos Aires, en Argentine.
Quilmes Atlético Club, club de football de la ville de Quilmes.
Atlético Argentino de Quilmes, club de football de la ville de Quilmes.
Quilmes, une des bières les plus populaires d'Argentine.